Heilborn är ett familjenamn som burits av följande personer. Släkten har troligtvis rötter i Heilbronn. 

 Adolf Heilborn (1873–1941), tysk läkare, skriftställare och översättare 
 Anna Julie Heilborn (1865–1960), uppfinnare
 Emil Heilborn (1900–2003), fotograf
 Emil Heilborn (företagsledare) (1857–1940), företagsledare
 Ernst Heilborn (1867–1942), tysk skriftställare, kritiker och publicist 
 Frans Jacob Heilborn (1827–1898), arkitekt
 Gunilla Heilborn (född 1964), regissör, koreograf och dansare
 Helge Heilborn (1897–1960), tidningsdirektör
 Oscar Heilborn (1825–1902), köpman och donator
 Otto Heilborn (1892–1943), botaniker

Externa länkar 
 Webbplats

Tyska släkter